Алексей Греков:
 Греков, Алексей Ангилеевич (1726 — после 1769) — русский гравёр и рисовальщик.
 Греков, Алексей Владимирович (род. 1958) — советский и российский художник-реставратор, член-корреспондент Российской академии художеств (2007).
 Греков, Алексей Дмитриевич (1873—1957) — русский советский врач и педагог, основатель Бактериологического института в Ташкенте.
 Греков, Алексей Евдокимович (1760—1849) — русский военачальник, генерал-майор.
 Греков, Алексей Кириллович (1873—1918) — русский военачальник, генерал от кавалерии (посмертно).
 Греков, Алексей Фёдорович (1800—1855) — русский гравёр и изобретатель, пионер фотографии.